plon – masa użytecznych organów rośliny zebrana z 1 ha
 Plon – warszawska płaskorzeźba autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza
 Plon – część wsi Gostomie w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Plon – herb szlachecki

Zobacz też 
 międzyplon
 plon główny
 plon wtóry
 Plön